Santa Amélia pode ser:

 Santa Amélia - município do Paraná
 Santa Amélia - bairro da cidade de Belo Horizonte
 Santa Amélia - bairro da cidade de Belford Roxo, Rio de Janeiro
 Santa Amélia - bairro da cidade de Japeri, Rio de Janeiro
 Santa Amélia - bairro da cidade de Maceió
 Parque Santa Amélia - parque da cidade de São Paulo

Santa Amélia
Desambiguações de topônimos